A szinkronúszás a nyári olimpiai játékokon 1984 óta szerepel a programban. Kezdetben csak egyes és páros versenyszámok voltak, 1996 óta azonban csapat versenyszámot is rendeznek.

Versenyszámok

Éremtáblázat

Helyezések a női egyéni tornákon

Helyezések a női párosok tornáin

Helyezések a női csapat tornákon

Források 
 

 
Szinkronuszas